Топонимы:
 Ботани — залив Тасманова моря у восточного берега Австралии, в 8 км к югу от центра Сиднея.
 Ботани — пригород Сиднея.
 Порт-Ботани — морской порт
 Порт-Ботани — пригород Сиднея.